Арсенат ртути(I) — неорганическое соединение,
соль ртути и мышьяковой кислоты
с формулой (Hg)(AsO),
светло-жёлтые кристаллы,
не растворяется в воде.

Получение 
 Реакция нитрата ртути(I) и мышьяковой кислоты:

Физические свойства 
Арсенат ртути(I) образует светло-жёлтые кристаллы нескольких модификаций :
 α-(Hg)(AsO), моноклинная сингония,пространственная группа P 2/c, параметры ячейки a = 0,87915 нм, b = 0,50699 нм, c = 1,56839 нм, β = 128,761°, Z = 2;
 β-(Hg)(AsO), моноклинная сингония,пространственная группа P 2/c, параметры ячейки a = 1,02034 нм, b = 0,85875 нм, c = 1,35172 нм, β = 101,016°, Z = 4.

Не растворяется в воде.

Примечания 

Соли ртути
ртути